Oesterhelweg ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Oesterhelweg (* 1961), deutscher Politiker
 Maximilian Oesterhelweg (* 1990), deutscher Fußballspieler